Олыбов () — село, входит в Сатыевский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 291 человек. Почтовый индекс — 35610. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621687009.

Местный совет 
35610, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Сатыев, ул. Млиновская, 17.

Ссылки 
 Олыбов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)